Termenul cutie se poate referi la:

 Cutie -obiect ce ajută la deplasarea diverselor obiecte
 Cutie de nisip
 Cutie de viteze

Antomie
 Cutie toracică
 Cutie craniană